Марсель Пако́ (; ,  — , ) — бельгийский филолог.

Окончив школу в Нивеле, с 1912 г. работал учителем в Льеже. Был призван в бельгийскую армию с началом Первой мировой войны, участвовал в Битве на Изере. В годы войны сблизился с композитором Жоржем Антуаном, положившим на музыку его стихотворение «Валлония»; позднее опубликовал очерк жизни и творчества Антуана (; 1935).

После войны основал и до 1920 г. редактировал франкоязычный журнал литературы и искусства Les Cahiers. В 1919 г. опубликовал книгу стихов «Радость любви» (). Подготовил также посмертный сборник своего соредактора по Les Cahiers . Преподавал в кадетской школе в Намюре, затем продолжил своё образование в Льежском университете, в 1923 г. защитив в нём докторскую диссертацию. Затем до 1961 г. преподавал в нём методологию преподавания французского языка и смежные дисциплины.

Опубликовал монографию «Иностранцы в развлечениях Королевского двора: от Божуайё до Мольера (1581—1673)» (; 1932), ряд научных статей, главным образом о театре XVII века. Входил в состав различных научных сообществ, возглавлял Международную ассоциацию французских исследований ().

Примечания

Ссылки 
 Marie Dewez. Marcel Paquot // Connaître la Wallonie, 2014.

Филологи Бельгии
Выпускники Льежского университета
Преподаватели Льежского университета
Участники Первой мировой войны (Бельгия)